El Torneig de Roland Garros 2007 (o Obert de França 2007) es va celebrar a París, des del 27 de maig al 10 de juny de 2007.

Quadre masculí

Quadre femení

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Roger Federer (Final)
  Rafael Nadal (Campió)
  Andy Roddick (1a ronda)
  Nikolai Davidenko (Semifinals)
  Fernando González (1a ronda)
  Novak Đoković (Semifinals)
  Ivan Ljubičić (3a ronda)
  James Blake (1a ronda)
  Tommy Robredo (Quarts de final)
  Tomáš Berdych (1a ronda)
  Richard Gasquet (2a ronda)
  David Ferrer (3a ronda)
  Mikhaïl Iujni (4a ronda)
  Lleyton Hewitt (4a ronda)
  David Nalbandian (4a ronda)
  Màrkos Bagdatís (4a ronda)
  Juan Carlos Ferrero (3a ronda)
  Juan Ignacio Chela (2a ronda)
  Guillermo Cañas (Quarts de final)
  Jarkko Nieminen (3a ronda)
  Dmitri Tursúnov (2a ronda)
  Marat Safin (2a ronda)
  Carles Moyà (Quarts de final)
  Dominik Hrbaty (1a ronda)
  Robin Söderling (1a ronda)
  Agustín Calleri (1a ronda)
  Jürgen Melzer (2a ronda)
  Philipp Kohlschreiber (2a ronda)
  Filippo Volandri (4a ronda)
  Julien Benneteau (1a ronda)
  Florian Mayer (1a ronda)
  Nicolás Almagro (2a ronda)

Individual femení 
<li>  Justine Henin (Campiona)
<li>  Maria Xaràpova (Semifinals)
<li>  Svetlana Kuznetsova (Quarts de final)
<li>  Jelena Jankovic (Semifinal)
<li>  Amelie Mauresmo (3a ronda)
<li>  Nicole Vaidisova (Quarts de final)
<li>  Ana Ivanovic (Final)
<li>  Serena Williams (Quarts de final)
<li>  Anna Txakvetadze (Quarts de final)
<li>  Dinara Safina (4a ronda)
<li>  Nàdia Petrova (1a ronda)
<li>  Daniela Hantuchova (3a ronda)
<li>  Ielena Deméntieva (3a ronda)
<li>  Patty Schnyder (4a ronda)
<li>  Shahar Peer (4a ronda)
<li>  Li Na (3a ronda)
<li>  Katarina Srebotnik (3a ronda)
<li>  Marion Bartoli (4a ronda)
<li>  Tathiana Garbin (4a ronda)
<li>  Sybille Bammer (4a ronda)
<li>  Ai Sugiyama (3a ronda)
<li>  Alona Bondarenko (2a ronda)
<li>  Francesca Schiavone (3a ronda)
<li>  Anabel Medina (4a ronda)
<li>  Lucie Safarova (4a ronda)
<li>  Venus Williams (3a ronda)
<li>  Samantha Stosur (3a ronda)
<li>  Mara Santangelo (3a ronda)
<li>  Gisela Dulko (2a ronda)
<li>  Julia Vakulenko (1a ronda)
<li>  Séverine Brémond (1a ronda)
<li>  Martina Müller (2a ronda)

Enllaços externs 

 Web Oficial Roland Garros 

2007
Roland Garros